Santa Maria della Stella o Santa Maria delle Stelle è uno dei titoli della Vergine Maria, madre di Gesù.

Geografia 
 Santa Maria la Stella, località in provincia di Catania

Chiese e santuari 
 Chiesa di Santa Maria della Stella a Napoli
 Chiesa di Santa Maria della Stella a Catanzaro
 Santuario della Madonna della Stella a Concesio
 Santuario di Santa Maria della Stella a Militello in Val di Catania
 Santuario della Madonna della Stella a Montefalco
Chiesa della Madonna della Stella a Scordia

Pagine correlate 
 Eremo di Santa Maria della Stella
 Madonna della Stella